Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Watford Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.

Stagione

Maglie e sponsor

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Gracia
 Allenatore in seconda: Aranalde
 Preparatore dei portieri: Iñigo Arteaga
 Preparatori atletici: Juan Solla

Calciomercato

Sessione estiva (dall'1/7 al 9/8)

Sessione invernale (dall'1/1 al 18/1)

Risultati

Premier League

Girone di andata

Girone di ritorno

FA Cup

Coppa di Lega

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

2018-2019